O Rio Pozuzo é um rio no Peru . Tem um curso geral de sul para norte. Este limite departamental da bacia Huánuco é compreendido entre a cordilheira Yanachaga ao leste e a linha - Pasco, para o nordeste a linha limite provincial Oxapampa - Cerro de Pasco para o sudoeste.

Mais informações Informações de Pozuzo

 Comprimento: 20 km
 Área: 6095 km²
 Modulo: 442,8 m³/s

Rios do Peru